Юрий Александрович Александров:
 Александров, Юрий Александрович (род. 1988) — российский хоккеист.
 Александров, Юрий Александрович (1935—2003) — советский хмелевод-селекционер; организатор сельскохозяйственной науки.
 Александров, Юрий Александрович (1939—?) — советский и российский музыковед и библиограф.